św. Michał Archanioł
 św. Michał de Sanctis (1591–1625) – hiszpański zakonnik
 św. Michał de Aozaraza (1598–1637) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Michał Kurōbyōe (zm. 1633) – japoński męczennik
 św. Michał Garicoïts (1797–1863) – baskijski ksiądz, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego
 św. Michał Nguyễn Huy Mỹ (ok. 1804–1838) – wietnamski męczennik
 św. Michał Hồ Đình Hy (ok. 1808–1857) – wietnamski męczennik
 św. Michał Febres Cordero y Muñoz (1854–1910) – ekwadorski brat szkolny
 św. Michał de la Mora y de la Mora (1874–1927) – meksykański ksiądz, męczennik
 św. Maria Michał Kowalski – arcybiskup, męczennik, święty Kościoła Katolickiego Mariawitów

Zobacz też: Błogosławiony Michał